Тушиньский () — польская фамилия. Известные носители:

  (1932—2017) — польский спортивный журналист, радиокомментатор.
 Тушиньский, Дробыш (1640—1707) — польский мемуарист.
  (род. 1989) — польский футболист.
 Тушиньская, Тереза (1942—1997) — польская киноактриса, фотомодель.

См. также